Tonndorf bezeichnet Ortsnamen in Deutschland:

 Hamburger Ortsteil Tonndorf, siehe: Hamburg-Tonndorf
 Gemeinde Tonndorf im Landkreis Weimarer Land in Thüringen, siehe: Tonndorf (Thüringen)

Tonndorf ist der Familienname folgender Personen:
 Jürgen Tonndorf (1914–1989), deutscher HNO-Arzt
 Klaus Tonndorf (1939–2020), deutscher Politiker (Neues Forum)
 Otto Meyer-Tonndorf (1902–1971), deutscher Landrat
 Woldemar Tonndorf (1887–1957), deutscher Arzt und Hochschullehrer

Siehe auch: Tondorf (Begriffsklärung), Donndorf